Владисла́в Ю́рьевич Анто́нов () — советский и российский боксёр легчайших весовых категорий. Чемпион СССР, чемпион СНГ, победитель и призёр Игр Доброй воли, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, трижды обладатель Кубка Советского Союза. Заслуженный мастер спорта России. В период 1994—2001 успешно выступал на профессиональном уровне, владел поясом чемпиона по версии Европейского боксёрского союза.

Биография 
Владислав Антонов родился 5 декабря 1966 года в Ленинграде. Активно заниматься боксом начал в возрасте 11 лет под руководством заслуженного тренера России Бориса Хесина, на соревнованиях представлял ДСО «Спартак». Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1985 году, когда стал обладателем Кубка СССР, ещё через год выиграл первенство СССР в наилегчайшем весе. В 1988 году выиграл ещё один Кубок, занял первое место на Всесоюзной Универсиаде, став мастером спорта международного класса. Затем решил подняться на одну весовую категорию, на Играх Доброй воли в американском Сиэтле завоевал бронзовую награду в весовой категории до 54 кг. Успешно выступал на многих международных турнирах, в том числе в США, ФРГ, ГДР, Таиланде, Югославии, Финляндии, Швеции, Индонезии, Венгрии, Польше.

В 1991 году Антонов во второй раз завоевал титул чемпиона Советского Союза, победил на Спартакиаде народов СССР и принял участие в боях чемпионата мира в Сиднее (Австралия), где получил бронзу, уступив в полуфинале знаменитому болгарину Серафиму Тодорову. Позже выиграл единственный в истории чемпионат СНГ и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Планировал побороться за олимпийские медали, но в первом же своём поединке на турнире по очкам  неожиданно проиграл малоизвестному тайскому боксёру. Несмотря на эту неудачу, продолжил выступать за сборную команду России, в 1993 году  и завоевал ещё одну бронзовую медаль на чемпионате мира в Тампере (Финляндия) — на стадии полуфиналов не смог пройти олимпийского чемпиона из Кубы Хоэля Касамайора. В 1994 году одержал победу на Играх Доброй воли в Санкт-Петербурге, после чего принял решение покинуть сборную.

Всего в любительском боксе провёл 205 боёв, из них 187 окончил победой — за достижения на ринге в 1996 году ему присвоено почетное почётное звание «Заслуженный мастер спорта России».

Начиная с 1994 года Владислав Антонов с успехом выступал среди профессионалов, первые бои провёл на территории Японии, затем участвовал в боксёрских шоу в Германии, Франции и России. Поднявшись в рейтингах, в ноябре 2000 года получил право побороться за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU, дрался с опытным украинцем Сергеем Деваковым, победив единогласным решением судей. Тем не менее, чемпионский пояс оставался у Антонова не долго, при первой же защите в марте 2001 года из-за полученного в 7 раунде рассечения над глазом пришлось уступить французскому боксёру Салиму Меджкоунэ. После этого поражения спортсмен принял решение завершить карьеру на профессиональном уровне, всего в его послужном списке 31 бой, 29 побед (в том числе 12 нокаутом), 2 проигрыша.

Ещё в бытность спортсменом Антонов окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, ныне работает тренером в петербургском клубе единоборств «Вепрь».

Примечания

Ссылки 
 Антонов Владислав Юрьевич — в зале славы НГУ имени П. Ф. Лесгафта
 Антонов Владислав Юрьевич  — страница на сайте Федерации бокса России
 
 

Боксёры России
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы СССР по боксу
Чемпионы СНГ по боксу
Тренеры России по боксу